Staroslavenski ili općeslavenski književni jezik (starobugarski, staromakedonski, crkvenoslavenski, starocrkvenoslavenski) fleksijski je jezik s prilično bogatom gramatikom.

Imenice

O-deklinacija

Jo-deklinacija

A-deklinacija

Ja-deklinacija

I-deklinacija

U-deklinacija

ū-deklinacija

N-deklinacija 

<table>

<table border="1" cellpadding="10" class="wikitable">
Muški rod

	-
	jednina
	množina
	dvojina

	N
	kam -y
	kamen -e
	kamen -i

	G
	kamen -e
	kamen -ъ
	kamen -u

	D
	kamen -i
	kamen -ьmъ
	kamen -ьma

	A
	kamen -ь
	kamen -i
	kamen -i

	V
	kam' -y</td>
	kamen -e
	kamen -i
</tr>

	L
	kamen -e
	kamen -ьhъ
	kamen -u

	I
	kamen -ьmь
	kamen -ьmi
	kamen -ьma

</table>

</td>

Po n-deklinaciji muškog roda sklanjaju se imenice: dьnь, jelenь, jęčьmenь, kamy, korenь, plamy, remenь, sęženь, stepenь.

</tr></table>

 S-deklinacija 

 T-deklinacija 

 R-deklinacija 

 Zamjenice 
 Osobne zamjenice 

Napomena: u općeslavenskom književnom jeziku nije bilo zamjenice koja se uvijek upotrebljavala za označavanje trećega lica – ono se uglavnom označavalo različitim pokaznim zamjenicama. Odabir pokazne zamjenice ovisio je o odnosu sugovornika i trećega lica. Međutim, u označavanju trećega lica najčešće su se koristile zamjenice onъ, ona i ono, odnosno i, ja i je.

 Povratna zamjenica 

 Pokazne zamjenice 
Zamjeničkom sklonidbom sklanjale su se pokazne zamjenice. Postoje dvije varijante – meka i tvrda. Prema tvrdoj su se sklanjale zamjenice čiji je završni suglasnik u osnovi bio tvrd (tъ, ta, to; ovъ, ova, ovo; onъ, ona, ono, inъ, ina, ino). Prema mekoj sklonidbi sklanjale su se zamjenice sь, sja (si), se; moi, moê, moe; tvoi, tvoê, tvoe, svoi, svoê, svoe, našь, naša, naše; vašь, vaša, vaše; čii, čija, čije.

Tvrda osnova

Meka osnova

 Pridjevi 

 Deklinacija pridjeva 

U staroslavenskome jeziku postoje određeni i neodređeni pridjevi. Neodređeni se pridjevi dekliniraju kao odgovarajuće imenice glavne sklonidbe, npr. novъ kao rabъ, nova kao žena, novo kao selo, niĉь kao vračь, niĉa kao duša, niĉe kao polje.

Određeni se pridjevi dobivaju spajanjem neodređenoga pridjeva i oblika anaforičke zamjenice jь (u pismu i), ja, je kao što je prikazano u tablici.

 Stupnjevanje pridjeva 

U staroslavenskome jeziku postoje tri stupnja pridjeva:

 pozitiv, kojim se iskazuje apsolutno svojstvo;
 komparativ, kojim se iskazuje relativno svojstvo;
 superlativ, kojim se iskazuje svojstvo u odnosu na sve s kojima nešto uspoređujemo.KOMPARATIV 1. Pridjevi sa silaznom intonacijom na korijenskome slogu (u hrvatskome jeziku ti pridjevi tvore komparativ nastavkom -ji):
 dragъ − draž-ii (m), draž-e (s), draž-ьši;
 tęžьkъ − tęžii, tęže, tęžьši;
 grǫbъ − grǫblii, grǫble, grǫblьši.
 2. Pridjevi s uzlaznom intonacijom na korijenskom slogu (u hrvatskome jeziku ti pridjevi tvore komparativ nastavkom -iji):
 novъ − nov-êi, nov-êje, nov-êiši;
 starъ − star-êi, star-êje, star-êiši;
 junъ − jun-êi, jun-êje, jun-êiši.

DEKLINACIJA KOMPARATIVASUPERLATIVTvori se:
 dodavanjem prefiksa nai− na komparativ: naidražii, naitęžьši, naigrǫble;
 komparativom i zamjenicom vьsego/vьsêhъ: novêi vьsego, dražii vьsêhъ.APSOLUTNI SUPERLATIV tvori se:

 dodavanjem prefiksa prê− na pozitiv: prêdragъ, prênova, prêstaro;
 prilogom Ʒêlo i pozitivom: Ʒêlo dragъ, Ʒêlo nova, Ʒêlo staro.

 Brojevi 

 Glavni brojevi 

{|
| 1 |||| jedinъ (m.r.), jedina (ž.r.), jedino (s.r.)
|-
| 2 |||| dъva (m.r.), dъvê (ž. i s.r.)
|-
| 3 |||| trьje (m.r.), tri (ž. i s.r.)
|-
| 4 |||| četyre (m.r.), četyri (ž. i s.r.)
|-
| 5 |||| pętь
|-
| 6 |||| šestь
|-
| 7 |||| sedmь
|-
| 8 |||| osmь
|-
| 9 |||| devętь
|-
| 10 |||| desętь
|-
| 11 |||| jedin-ъ/a/o na desęte
|-
| 12 |||| dъv-a/ê na desęte
|-
| 20 |||| dъva desęti
|-
| 21 |||| dъva desęti i jedin-ъ/a/o
|-
| 22 |||| dъva desęti i dъv-a/ê
|-
| 30 |||| trije desęte
|-
| 40 |||| četyre desęte
|-
| 50 |||| pętь desętь
|-
| 60 |||| šestь desętь
|-
| 70 |||| sedmь desętь
|-
| 80 |||| osmь desętь
|-
| 90 |||| devętь desętь
|-
| 100 |||| sъto
|-
| 200 |||| dъvê sъtê
|-
| 300 |||| tri sъta
|-
| 400 |||| četyre sъta
|-
| 500 |||| pętь sъtь
|-
| 1 000 |||| tysęĉi, tysǫĉi
|-
| 2 000 |||| dъvê tysǫĉi
|-
| 5 000 |||| pętь tysǫĉь
|-
| 10 000 |||| desętь tysǫĉь ili tьma
|-
| 20 000 |||| dъvadeseti tysǫĉь ili dъvê tьmê
|-
| 100 000 |||| sъto tysǫĉь ili leĝeonъ
|}Sklonidba glavnih brojeva{|
| 1 |||| kao zamjenica jedinъ − jedinogo, jedina − jedinoję
|-
| 2 |||| kao zamjenica, samo u dvojini
|-
| 3 |||| po i−deklinaciji, samo u množini
|-
| 4 |||| kao i trьje, tri, osim N i G kao konsonantske osnove
|-
| 5−10 |||| po i−deklinaciji, samo u jednini, desętь i u množini i dvojini
|-
| 11−19 |||| sklanja se samo prvi dio, npr. jedinomu na desęte
|-
| 20, 30, 40 |||| sklanjaju se oba dijela: dъvêma desętьma, trьmь desętьmъ
|-
| 50−90 |||| sklanja se samo prvi dio: pętijǫ desętь
|}
 sъto se sklanja kao selo, tysęĉi kao bogyni, tьma kao žena, leĝeonъ kao rabъ

 Redni brojevi 

{|
| 1 |||| prъvyi, prъvaja, prъvoje
|-
| 2 |||| vъtoryi, vъtoraja, vъtoroje
|-
| 3 |||| tretii, tretijaja, tretijeje
|-
| 4 |||| četvrъyi, četvrъaja, četvrъoje
|-
| 5 |||| pętyi, pętaja, pętoje
|-
| 11 |||| prъvyi / prъvaja / prъvoje na desęte
|-
| 20 |||| dъvadesętьn-yi/aja/oje
|-
| 21 |||| dъvadesętьn-yi/aja/oje prъv-yi/aja/oje
|-
| 60 |||| šestьdesętьn-yi/aja/oje
|-
| 100 |||| sъtъn-yi/aja/oje
|-
| 1 000 |||| tysǫĉьn-yi/aja/oje
|}
Svi se redni brojevi sklanjaju kao odgovarajući pridjevi.

 Glagoli 

 Prezent 

Prezent glagola tvori se tako da se na prezentsku osnovu dodaju nastavci.
Kod nekih je glagola prezentska osnova skrivena zbog glasovnih promjena u prošlosti (navedeni su češći glagoli):
 bosti (bod-), vesti (ved- ili vez-), krasti (krad-), iti (id-)
 plesti (plet-), mesti (met-), greti (greb-), krasti
 reĉi (rek-), peĉi (pek-), moĉi (mog-), teĉi (tek-)

1. Glagoli e-tipa na prezentska osnova dodaju interfiks e (nestaje ispred -) i nastavke:

2. Glagoli i-tipa dobivaju iste nastavke, ali je interfiks i (nestaje ispred - i ę). U prvom se licu događa jotacija (k/c + j > č, g/z + j > ž, h/s + j > š, l + j > lj, n + j > nj, t + j > ĉ, d + j > žd), odnosno epenteza (bj > blj, pj > plj, mj > mlj, vj > vlj):

3. Atematski glagoli byti, dati, věděti, iměti i jasti nepravilno tvore prezent:

Treba razlikovati glagole imĕti (imamь, imaši, imatъ), imati (jemlj, jemleši, jemletъ) i jęti (im, imeši, imetъ). Iznimka je i glagol hotĕti koji provodi jotaciju premda nije glagol i-tipa (hoĉ, hoĉeši, hoĉetъ).

 Asigmatski aorist 

Asigmatski aorist ime je dobio po nedostatku fonema s u sklonidbi (grč. sigma), odnosno, nemamo promjenu VsV > VhV (s između samoglasnika daje h). Asigmatski aorist s vremenom je postajao sve arhaičnijim i postupno se mijenjao drugim dvama aoristima. 

Tvorio se tako da se na infinitivnu osnovu glagola e-tipa kojima je osnova završavala na suglasnik (glagola sa sufiksom -n- i glagola s nultim sufiksom) dodaju sljedeći nastavci: -ъ, -e, -e; -omъ, -ete, -; -ově, -eta, -ete.

<table border="1" cellpadding="10" class="wikitable">

Glagol
Jednina
Množina
Dvojina

pasti (pad-)

1. pad -ъ
2. pad -e
3. pad -e

1. pad -omъ
2. pad -ete
3. pad -

1. pad -ově
2. pad -eta
3. pad -ete

teĉi (tek-)

1. tek -ъ
2. teč -e
3. teč -e

1. tek -omъ
2. teč -ete
3. tek -

1. tek -ově
2. teč -eta
3. teč -ete

moĉi (mog-)

1. mog -ъ
2. mož -e
3. mož -e

1. mog -omъ
2. mož -ete
3. mog -

1. mog -ově
2. mož -eta
3. mož -ete

dvignti (dvig-)

1. dvig -ъ
2. dviž -e
3. dviž -e

1. dvig -omъ
2. dviž -ete
3. dvig -

1. dvig -ově
2. dviž -eta
3. dviž -ete

</tr>

</table>

 Sigmatski prvi aorist 

Sigmatski prvi aorist tvorio se na sljedeće načine:

 Glagoli čija osnova završava na b, p, d, t, z, s tvorili su ovaj aorist tako da se taj završni suglasnik odbaci i interfiksu -s- dodaju nastavci -ъ, -, -; -omъ, -te, -ę; -ově, -ta, -te. Sigma (s) između samoglasnika ostaje jednaka (interfiks). Pritom se e duljilo u ě, a o u a.
 Glagoli čija osnova završava na r ili k tvorili su aorist jednako kao i navedeni glagoli, ali im se sigma (s) između samoglasnika mijenjala h, stoga su se intefiksu (h ili s) dodavali isti nastavci. Pritom se e također duljilo u ě, a o u a.
Drugo i treće lice jednine ovih glagola nije zabilježeno, stoga se uzimaju oblici asigmatskog aorista.

 Glagoli čija osnova završava na samoglasnik tvorili su aorist tako da se na infinitivnu osnovu dodaju isti nastavci, a sigma se između samoglasnika mijenjala u h.
Drugo i treće lice ovih glagola podudara se s infinitivnom osnovom zato što se sigma našla na kraju glagola te je nestala.

 Sigmatski drugi aorist 

Sigmatski drugi aorist tvorio se tako da se na infinitivnu osnovu glagola e-tipa kojima je osnova završavala na suglasnik (glagola sa sufiksom -n- i glagola s nultim sufiksom) dodaju interfiks -os- (-oh-) te na nj nastavci -ъ, -, -; -omъ, -te, -ę; -ově, -ta, -te. Sigma s između samoglasnika pretvarala se u h.

Drugo i treće lice jednine nisu zabilježeni te se uzima oblik asigmatskog aorista.

 Imperfekt 

Imperfekt se tvori na dva načina:

1. ako infinitivna osnova završi na -a ili -ě, dodaje se interfiks -ah- (koji se mijenja u -aš- palatalizacijom ispred e) te nastavci za asigmatski aorist: -ъ, -e, -e; -omъ, -ete, -; -ově, -eta, -ete.

2. drugim se načinom tvore imperfekti ostalih glagola tako da se na prezentsku osnovu dodaje interfiks -ah- (koji se ispred e palatalizacijom mijenja u -aš-) te nastavci asigmatskog aorista: -ъ, -e, -e; -omъ, -ete, -; -ově, -eta, -ete.

Česte su alternacije da glagoli tvore imperfekt na oba načina kod glagola koji mijenjaju osnove. Stoga su moguće i posvjedočene obje inačice:
 bъrati (bъra-; ber-) > bъraahъ ili berěahъ
 gъnati (gъna-; žen-) > gъnaahъ ili ženěahъ
 plьvati (plьva-; pljuj-) > plьvaahъ ili pljujěahъ
 zъvati (zъva-; zov-) > zъvaahъ ili zověahъ

U staroslavenskim se tekstovima često stežu oblici tako da ěah postaje ěh, a aah postaje ah. Primjer je u Traktatu Crnorisca Hrabra:
Prĕžde ubo slovĕne ne imĕh knigъ, n črъtami i rĕzami čьtĕh i gataah, pogani sĉe.

Neki oblici provode glasovne promjene, odnosno provodi se palatalizacija ili jotacija ispred ě, a jat potom postaje a. Isto vrijedi i ako osnova završi na j koje se ispred jata reducira i opet jat postaje a:
 hvaliti (hval-) > hval + ě + ahъ > hvaljaahъ
 nositi (nos-) > nos + ě + ahъ > nošaahъ
 peĉi (pek-) > pek + ě + ahъ > pečaahъ
 čuti (čuj-) > čuj + ě + ahъ > čujaahъ

Prvi način nije prvotni oblik, to je drugi način, a prvi je nastao promjenom jata u a. To nam potvrđuje i imperfekt glagola byti:

 Participi 

 Aktivni particip prezenta 

Aktivni particip prezenta (glagolski prilog sadašnji) tvori se tako da se na prezentsku osnovu dodaju navedeni nastavci.

1. Glagoli e-tipa, atematski glagoli:
 prezentska osnova + -y (muški i srednji rod) i ĉi (ženski rod)
(npr. greti (greb-) > greby; grebĉi)

2. Glagoli e-tipa čija prezentska osnova završava na palatal:
 prezentska osnova + -ę (muški i srednji rod) i ĉi (ženski rod)
(npr. kupovati (kupuj-) > kupuję, kupujĉi)

3. Glagoli i-tipa:
 prezentska osnova + -ę (muški i srednji rod) i ĉi (ženski rod)
(npr. ljubiti (ljub-) > ljubę, ljubęĉi)

 Pasivni particip prezenta 

Pasivni particip prezenta tvori se tako da se na prezentsku osnovu dodaju nastavci -o/e/i + m + ъ/a/o (muški, ženski, srednji rod):

1. Glagoli e-tipa, atematski glagoli:
 prezentska osnova + o + m + ъ/a/o(npr. peĉi (pek-) > pekomъ, pekoma, pekomo)

2. Glagoli e-tipa čija osnova završava na palazal:
 prezentska osnova + e + m + ъ/a/o(npr. želeti (želj-) > željemъ, željema, željemo)

3. Glagoli i-tipa:
 prezentska osnova + i + m + ъ/a/o(npr. hvaliti (hval-) > hvalimъ, hvalima, hvalimo)

 Aktivni particip preterita prvi 

Aktivni particip preterita prvi (glagolski prilog prošli) tvori se tako da se na infinitivnu osnovu dodaju navedeni nastavci.

1. Glagoli e-tipa, atematski glagoli:
 infinitivna osnova + -ъ (muški i srednji rod) ili -ъši (ženski rod)
(npr. bosti (bod-) > bodъ, bodъši)

2. Glagoli i-tipa dobivaju v koje sprječava hijat:
 infinitivna osnova + -vъ (muški i srednji rod) ili -vъši (ženski rod)
(npr. hvaliti (hvali-) > hvalъ, hvalъši)

Potonji glagoli i-tipa imaju dvojake oblike ovog participa - navedeni stariji te noviji nastao analogijom prema drugim glagolima:
 nositi (nosi-) > nošъ, nošъši (jotacijom od + jъ, jъši) ili nosivъ, nosivъši roditi (rod-) > roždъ, roždъši (jotacijom od + jъ, jъši) ili rodivъ, rodivъši

3. Glagoli koji su nastali metatezom likvida tvore ovaj particip od svoje starije osnove:
 mrěti (< merti) > mьrъ, mьrъši (a ne mrěvъ, mrěvъši)
 prostrěti (< prosterti) > prostьrъ, prostьrъši (a ne prostrěvъ, prostrěvъši)

4. Nepravilni participi:
 iti > šьdъ, šьdъši jahati > javъ, javъši Aktivni particip preterita drugi 

Aktivni particip preterita drugi (glagolski pridjev radni) tvori se tako da se na infinitivnu osnovu doda interfiks l te nastavci ъ/a/o. Ako osnova završava na -t ili -d, oni će otpasti.
 hvaliti (hvali) > hvalilъ, hvalila, hvalilo
 plesti (plet-) > plelъ, plela, plelo

 Pasivni particip preterita 

Pasivni particip preterita (glagolski pridjev trpni) tvori se tao da se na infinitivnu osnovu dodaju navedeni nastavci.

1. Glagoli s osnovom na suglasnik, -y ili -i:
 infinitivna osnova + en + ъ/a/o(npr. bosti (bod-) > bodenъ, bodena, bodeno)
(npr. nositi (nosi-) > nošenъ, nošena, nošeno - jotacijom od nosi + enъ > nosjenъ > nošenъ)
(npr. umyti dobiva kao kod -ъv- kao kod istoimene deklinacije > umъvenъ, umъvena, umъveno)

2. Glagoli s osnovom na -a ili -ě:
 infintivna osnova + n + ъ/a/o(npr. glagolati (glagola-) > glagolanъ, glagolana, glagolano)
(npr. viděti (vidě-) > vižden, viždena, viždeno - jotacijom od viděn, viděna, viděno)

3. Glagoli kojima osnova završava na -ę, -u, -i i -ě (od metateze likvida):
 infinitivna osnova t + ъ/a/o(npr. klęti (klę-) > klętъ, klęta, klęto)
(npr. obuti (obu-) > obutъ, obuta, obuto)
(npr. mrěti (mrě-) > mrětъ, mrěta, mrěto)
(npr. viti (vi-) > vitъ, vita, vito)

Potonji glagoli čija osnova završava na -i (viti, biti itd.) mogu tvoriti pasivni particip preterita i kao glagoli u prvoj skupini: bitъ ili bijenъ, vitъ ili vijenъ).

 Složeni glagolski oblici 

 Perfekt 

Perfekt se tvori tako da se aktivnom participu preterita drugom doda nesvršeni prezent pomoćnog glagola byti.

 nosilъ/a/o jesmь, jesi, jestъ
 nosili/y/a jesmъ, jeste, stь
 nosila/ě/ě jesvě, jesta, jeste

 Futur drugi 

Futur drugi tvori se tako da se aktivnom participu preterita drugom doda svršeni prezent pomoćnog glagola byti.

 nosilъ/a/o bd, bdeši, bdetъ
 nosili/y/a bdemъ, bdete, bdtъ
 nosila/ě/ě bdevě, bdeta, bdete

 Kondicional 

Kondicional se tvori tako da se aktivnom participu preterita drugom doda posebni oblik pomoćnog glagola byti (neki ga smatraju aoristom, neki preteritom). Dvojina nije zabilježena.

 nosilъ/a/o bimь, bim bi
 nosili/y/a bimъ, biste, b (byšę)

 Pluskvamperfekt 

Pluskvamperfekt se tvori na više načina tako da se aktivnom participu preterita drugom doda perfekt, imperfekt ili aorist pomoćnog glagola byti.

 nosilъ/a/o bylъ/a/o jesmь ili běahъ ili běhъ
 nosili/y/a byli/y/a jesmъ ili běahomъ ili běhomъ
 nosila/ě/ě byla/ě/ě jesvě ili běahově ili běhově

 Futur prvi 

Futur prvi ne tvori se od aktivnog participa preterita drugog. Naime, svršeni glagoli imaju svojim prezentom futursko značenje. Nesvršeni glagoli tvore futur prvi od pomoćnog glagola (byti, hotěti, načęti, iměti) i infinitivom.

 bd / hoĉ / načьn / imamь hvaliti

 Prilozi 

 Neizvedeni prilozi 

To su prvotni prilozi kojima se teško određuje etimologija i postanak im je nejasan.

 abьje (abije) = odmah
 jedъva = jedva
 jeĉe = još
 nyně = sad, danas
 paky = opet
 (j)uže = već, više

 Izvedeni prilozi 

 Zamjenički prilozi 

Zamjenički su prilozi izvedeni od zamjenica i sufikasa (npr. ov + amo = ovamo, kъ + de = kъde (gdje)):
 -amo = smjer kretanja (tamo, kamo, onamo)
 -ako / -ače = način (tako, inako, inače)
 -de = mjesto (sьde, onude, vьsьde)
 -gda = vrijeme (tъgda, kъgda, egda)
 -lь / -li / / -lě / -lьma / -lьmi = količina, mjera (kolь, kolě, kolьmi)

 Imenski prilozi 

Imenski se prilozi tvore od imenskih riječi ili konverzijom postaju prilozi koji su zapravo deklinabilne riječi priložnog značenja.

Načinski se prilozi tvore sufiksima -o ili -ě (nastavak akuzativa jednine srednjeg roda, nastavak lokativa jednine srednjeg roda), a razlike u značenjima različitih sufikasa nije bilo, no neki su prilozi imali samo oblike na -o (veselo), a neki samo na -ě (javě = javno).

Načinski su se prilozi također tvorili od pridjeva sa sufiksom -ьsk- dodavši im nastavak -y (zapravo podrijetlom instrumental množine; npr. slověnьsky).

Prilozi su se tvorili i sufiksom -ь (pravь, različь) koji su vjerojatno naslijeđeni akuzativni oblici iz praslavenskog.

Česti su i popriloženi insturumentali a-deklinacije poput jednьnoj (jednokratno) te kosi padeži u funkcijama priložnih oznaka.

Mjesni su prilozi podrijetlom bili uglavnom lokativi imenica: gorě, dolě, nizu, a isto je vrijedilo i za vremenske priloge: zimě, polu dьne.

 Prijedlozi 

 Prvotni prijedlozi 

Prvotni i neizvedeni prijedlozi pripadaju praindoeuropskom i praslavenskom naslijeđu:
 bez + genitiv
 kъ + dativ
 otъ + genitiv
 po + dativ, lokativ
 vъ + akuzativ, lokativ
 za + akuzativ, instrumental

 Drugotni prijedlozi 

Drugotni prijedlozi izvedeni su od priložnih izraza: vьslědъ od vь slědъ, prěžde je komparativ od prědъ itd.

 Veznici i čestice 

Veznike i čestice nije lako odvojiti jer katkad služe kao pojačivači, a katkad imaju vezničku službu.

 i, a = čestice i veznici
 li = upitna čestica (a + li = ali, i + li = ili)
 da = veznik i čestica
 bo = čestica, izražava uzročne odnose (i + bo = ibo, u + bo = ubo)
 aĉe, eda = pogodbeni i uzročni veznici

Najčešća je čestica že' koja je bila intenzifikator i veznik, a često se vezala uz zamjenice i priloge (jakože, nikъto že).

 Izvori 

 Stjepan Damjanović: Staroslavenski jezik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005.
 Stjepan Damjanović: Slovo iskona, Matica hrvatska, Zagreb, 2005.
 Josip Hamm: Staroslavenska gramatika''

Južnoslavenski jezici
Gramatike svjetskih jezika